A 25 611-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükkben. 

Az Eger és Miskolc Lillafüred városrésze között húzódó 2505-ös útnak, már lillafüredi területen, a 42+450-es kilométerszelvénye közelében egy sziklatömb állja útját, amin az út kis alagúttal vezet keresztül. A sziklát azonban kelet felől meg is lehet kerülni egy keskeny, rövid útszakaszon, ez a 25 611-es út. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 78 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 9.

Jegyzetek

Képgaléria 

25611
25611
Lillafüred